Pieve di Sant'Agnese
 Pieve di Sant'Agnese in Chianti
 pieve di Sant'Agnese di Somma Lombardo